Hofwiesen ist der Name folgender Orte:

 Hofwiesen (Unterbreizbach), Ortsteil der Gemeinde Unterbreizbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Hofwiesen (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Hofwiesen (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich